Світлана Кузнецова і Мартіна Навратілова були чинними чемпіонками, але цього разу Кузнецова вирішила не брати участі. Навратілова грала в парі з Лізою Реймонд, але в другому колі їх перемогли Олена Лиховцева і Анастасія Мискіна.

Надія Петрова і Меган Шонессі виграли титул, у фіналі перемігши пару Вірхінія Руано Паскуаль і Паола Суарес з рахунком 2–6, 6–3, 6–3.

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main and Qualifying Draws 

Жінки, парний розряд
Відкритий чемпіонат Італії, парний розряд